Estación Libertad puede referirse a:

 la Estación Libertad, estación de ferrocarril del partido de Merlo, Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Estación Libertad, localidad de la Provincia de Corrientes, Argentina; o
 la Estación Libertad estación fantasma de la red de Metro de Santiago de Chile.